Uefa Women's Champions League 2017/2018 var den 17:e säsongen av Uefa Women's Champions League, Europas största klubbfotbollsturnering för damer. Finalen spelades på Dynamostadion i Kiev i Ukraina den 24 maj 2018.

Kvalspel

Grupp 1

Grupp 2

Grupp 3

Grupp 4

Grupp 5

Grupp 6

Grupp 7

Grupp 8

Grupp 9

Grupp 10

Ranking av grupptvåor

Slutspel

Slutspelsträd

Sextondelsfinaler

Åttondelsfinaler

Kvartsfinaler

Semifinaler

Final

Se även
Uefa Champions League 2017/2018
Uefa Europa League 2017/2018

Källor
 Officiell hemsida